De landheer op een haciënda
 Het huismerk van de Spaanse supermarktketen Mercadona